Иван Николаевич Алексеев (, Жемконский 1-й наслег, Хангаласский улус, ЯАССР, РСФСР, СССР - 4 ноября 1999) — советский общественный и политический деятель, экономист. В течение шести созывов был депутатом Верховного Совета ЯАССР, неоднократно избирался членом обкома КПСС, членом и председателем ревизионной комиссии областной партийной организации, четырежды избирался депутатом Якутского горсовета. В 2000 году алмазу весом 60,26 карата, добытому на трубке «Юбилейной», было присвоено имя «Иван Алексеев».

Биография 
В 1938 году окончил семилетнюю школу и поступил в Якутский финансово-кредитный техникум.

Трудовую деятельность начал в 1941 году в качестве налогового инспектора районного финансового отдела Намского районного исполнительного комитета (исполком).

В августе 1942 года Иван Алексеев был призван на фронт и участвовал в боевых действиях до 1945 года. После войны работал ревизором народного комиссариата финансов РСФСР, затем заведующим Верхоянским районным финансовым отделом. В 1954 году окончил Высшую финансовую школу в Ленинграде и был назначен  консультантом, а затем начальником группы по финансам Совета Министров ЯАССР.

В 1958 году Ивана Николаевич Алексеев был избран председателем исполкома Кобяйского райсовета. Он занимал должности Министра продовольственных товаров ЯАССР, начальника Статуправления. С 1967 по 1971 год занимал пост председателя исполнительного комитета Якутского горсовета. Затем перешел на работу в министерство финансов ЯАССР в должности заместителя министра. В 1974 году был назначен Министра финансов ЯАССР и занимал этот пост до 1988 года.

После выхода на государственную пенсию союзного значения он продолжал трудиться как член президиума Якутского республиканского Комитета защиты мира, был избран и работал председателем Фонда ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил. 

2 августа 1995 года Ивану Николаевичу Алексееву присвоен статус почетного гражданина города Якутск.

Награды 

 Заслуженный экономист РСФСР
 Заслуженный работник народного хозяйства ЯАССР
 Почетный гражданин города Якутска и города Гринвеля (штат Миссисипи, США)
орден Красной Звезды
орден Отечественной войны II степени
 золотая медаль и почетный знак Союзного Фонда Мира
орден «Знак Почета»

Литература 

 Почетные граждане города Якутска. 1889-2011: биобиблиогр. справ. / Окр. администрация гор. округа «город Якутск»; Отд. нац. и краевед. лит. Централ. гор. б-ки им. В.Г. Белинского; сост.: И.В. Уваровская. – 2-е изд., перераб. и доп. – Якутск: Смик-Мастер. Полиграфия, 2012. – 205 с.

Примечание 
Члены Якутского обкома КПСС
Председатели Якутского горисполкома
Кавалеры ордена «Знак Почёта»
Министры Якутской АССР
Председатели районных исполкомов РСФСР

Ссылки 

 Ко Дню города: Руководители Якутска
 Почетные граждане города Якутск
 Торжественный вечер, посвященный 95-летию министра финансов ЯАССР 1974-1988 гг. Ивану Николаевичу Алексееву